In 2016/17 werd het 55ste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Burkina Faso. De competitie werd gespeeld van 25 november 2016 tot 30 juli 2017. Rail Club du Kadiogo werd kampioen. 

Majestic SC verhuisde van Pô naar Saponé.

Eindstand

Externe link
 RSSSF

Première Division (Burkina Faso)
Competitievoetbal 2016/17